Nu! (Сейчас!) — восьмой и последний сольный студийный альбом шведской певицы Мари Фредрикссон, выпущенный 20 ноября 2013 года лейблом Parlophone в сотрудничестве с собственным лейблом Фредрикссон Amelia Music. Это первый сольный альбом певицы с абсолютно новым шведскоязычным материалом после выхода «I en tid som vår» в 1996 году. Альбом спродюсировала сама Фредрикссон, её супруг Микаэль Боиош и Кристофер Лундквист. В альбом вошли композиции, написанные коллегами исполнительницы, шведскими музыкантами Уно Свеннингссоном, Кеннетом Гердестадом, вокалистом Lustans Lakejer Юханом Кинде, а также партнёром Фредрикссон по группе Roxette, Пером Гессле.

История записи 
Мари Фредрикссон написала одну песню для этого альбома — «Sista sommarens vals» («Вальс последнего лета»). Ещё одну песню написал для этого сольника её коллега по Roxette Пер Гессле — «Känn dig som hemma» («Почувствуй себя как дома»). Остальные песни для альбома были написаны супругом Мари, Мике Боиошом, а также сторонними авторами. Альбом «Nu!» продюсировался Мике Боиошом и Кристофером Лундквистом, гитаристом и продюсером Roxette.

Первые две песни альбома были записаны и смикшированы уже в 2010 году. Пластинка планировалась к выходу в конце 2010 — начале 2011 года, однако из-за гастрольного тура Roxette релиз был задержан.

Кристофер Лундквист сначала был приглашен в качестве консультанта по записи нескольких песен, однако со временем все больше и больше стал быть вовлеченным в процесс записи и сведения, что Мике Боиош предложил ему вместе продюсировать альбом. Таким образом, пластинка была записана на студии Лундквиста «Aerosol Grey Machine Studios» в Сконе (южная Швеция) и на студии «Атлантис» в Стокгольме.

При предзаказе альбома в интернет-магазинах «Ginza», «Bengans» и «CDON» альбом высылался вместе с открыткой, подписанной Мари лично. Данная акция была устроена при поддержке звукозаписывающей компании Parlophone/Warner Music.

22 ноября 2013 года, через два дня после выхода пластинки, Мари и Мике выступили вживую на телевизионном шоу «Skavlan» на канале SVT. Супруги исполнили песню, которую Мари сама написала для альбома — «Sista sommarens vals».

Список композиций 
 «Kom vila hos mig» (Отдохни со мной)
 «Det bästa som nånsin kan hända» (Лучшее, что когда-либо могло случиться) — (Uno Svenningson / Mikael Bolyos)
 «Det är nu!» (Прямо сейчас!) — (Ulf Schagerström / Mikael Bolyos)
 «Längtan» (Ожидая) — (Mikael Bolyos)
 «Sista sommarens vals» (Вальс прошлого лета) — (Marie Fredriksson)
 «Aldrig längre bort än nära» (Никогда не будет дальше чем ближе) — (Ulf Schagerström / Mikael Bolyos)
 «Bara 3 ord» (Всего 3 слова) — (Kenneth Gärdestad / Mikael Bolyos)
 «Känn dig som hemma» (Почувствуй себя как дома) — (Per Gessle)
 «Jag undrar vad du tänker på» (Интересно, о чём ты думаешь) — (Mikael Bolyos)
 «Stjärna som brinner» (Горящая звезда) — (Johan Kinde / Mikael Bolyos)
 «I morgon» (Завтра) — (Ulf Schagerström / Mikael Bolyos)
 «Vad vore jag utan dig» (Кем бы я была без тебя) — (Mikael Bolyos)

Над альбомом работали 
 Мари Фредрикссон — вокал
 Мике Боиош — клавишные

Промовидеоклипы 
На второй сингл с альбома, песню, которую Мари написала сама, «Sista sommarens vals», снят видеоклип. Режиссёром выступил Эмиль Йунсвик (Emil Jonsvik). Чёрно-белое видео снималось в отеле «Дипломат» в Стокгольме.

Гастрольный тур 2014 года 
В поддержку альбома Мари отправляется в сольный гастрольный тур по Швеции (впервые за последние 13 лет). Всего будет сыграно 19 концертов в крупнейших городах страны. Первый концерт пройдёт 19 февраля в Хельсингборге. Закончится тур 19 апреля в Умео.

Музыканты 
 Мари Фредрикссон — вокал
 Mikael Bolyos — клавишные
 Pelle Alsing — ударные
 Christoffer Lundquist — гитара
 Surjo Benigh — бас
 Jokke Pettersson — гитара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мари Фредрикссон 
 Официальный сайт Roxette

Альбомы Мари Фредрикссон
Альбомы EMI Records